Середняя:
 Населённые пункты
 Середняя — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Середняя — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Середняя — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Середняя — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Середняя — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Середняя — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Середняя — деревня в Шарьинском районе Костромской области.

 Реки
 Середняя (впадает в Галичское озеро) — река, протекает в Костромской области, Вологодской области, Ярославской области.
 Середняя (приток Вочи) — река, протекает в Костромской области, Кировской области, Нижегородской области, Вологодской области.
 Середняя (приток Хвойки) — река, протекает в Кировской области.

См. также 
 Середняя Рудня